Szabó Csaba (1936–2003) zeneszerző, zenetörténeti szakíró
 Szabó Csaba (1952) geológus 
 Szabó Csaba (1965–2021) újságíró
 Szabó Csaba (1967) orvos
 Szabó Csaba (1967) levéltáros, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója
 Szabó Csaba (1969) búvárúszó
 Szabó Csaba (1974) cselgáncsozó 
 Szabó Csaba (1977) labdarúgó (Siófok)
 Szabó Csaba (1994) cselgáncsozó 

Hasonló nevűek

 T. Szabó Csaba (1987)  történész

Jegyzetek